118-й чемпионат Гибралтара по футболу () прошёл в 2016 и 2017 годах. Чемпионский титул защищал «Линкольн». Сезон начался 21 сентября 2016 года и закончился 21 мая 2017 года. Чемпионом стал футбольный клуб Европа, завоевав 7-й титул в своей истории и прервав 14-летнюю чемпионскую серию Линкольн Ред Импс.

Команды 

По итогам премьер-дивизиона 2015/2016 во второй дивизион выбыли:
 Британия XI (9 место, стыковой матч)
 Эйнджелс (10 место)

По итогам второго дивизиона 2015/2016 в премьер-дивизион вышли:
 Европа Поинт (1 место)
 Монс Кальп (2 место, стыковой матч)

Турнирная таблица 

Источник: uefa.com

Ссылки 
 http://www.gibraltarfa.com/
 uefa.com

Чемпионат Гибралтара по футболу
Гибралтар